Николай Петрович Деркач (19 сентября 1929 года, село Александровка, Азовский район, Ростовская область — 24 февраля 1996 года, город Балаково, Балаковский район, Саратовская область) — бригадир комплексной бригады монтажников управления «Саратовгэсстрой», сварщик. Герой Социалистического Труда (1971), награждён двумя орденами Ленина (1958, 1971), Орден Октябрьской Революции (1974), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и другими медалями. Почётный гражданин города Балаково (1977) и почётный гражданин Балаковского района (1977), член КПСС.

Биография 
Родился Николай Петрович 19 сентября 1929 года в селе Александровка Азовского района. Когда началась Великая Отечественная война Николаю Деркачу было двенадцать лет, работать начал в возрасте четырнадцати лет, в 1943 году был сначала помощником, затем трактористом-комбайнером машинно-тракторной станции.

Служил в Советской армии. Из армии пришёл в 1953 году и работал на строительстве Волго-Донского канала, Куйбышевской гидроэлектростанции. Затем с 1957 года участвовал в строительстве Саратовской гидроэлектростанции в должности электросварщика железобетонных конструкций, с 1959 года Николай Петрович был бригадиром бригады монтажников управления «Промстрой» управления «Саратовгэсстрой».

За высокие результаты, достигнутые при выполнении заданий пятилетнего плана по развитию энергетики страны в 1971 году Николай Петрович Деркач был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Комплексная бригада строителей, руководимая Николаем Петровичем Деркачём является активным участником в строительстве ТЭЦ-4, Балаковского комбината химического волокна, химического завода, завода резинотехнических изделий, Саратовского оросительно-обводнительного канала, с 1979 года — работала на строительстве Балаковской атомной электростанции.

Его бригада выполнила план девятой пятилетки за четыре года и четыре месяца.

Николай Петрович — наставник молодёжи, рационализатор, экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений составил двадцать три тысячи рублей.

Николай Петрович Деркач — делегат XXIV съезда КПСС, XVI съезда профсоюзов СССР, член Саратовского обкома КПСС, почётный гражданин города Балаково и почётный гражданин Балаковского района (1977), награждён орденами и медалями.

Умер Н. П. Деркач 24 февраля 1996 года.

Награды 
 Ордена Ленина (1958, 1971);
 Медаль «Серп и Молот» (1971);
 Орден Октябрьской Революции (1974);
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;
 другие медали.

Звания 
 Герой Социалистического Труда (1971);
 Почётный гражданин города Балаково (1977); 
 Почётный гражданин Балаковского района (1977).

Примечания

Ссылки 
 РГБ. Деркач, Николай Петрович — Поиск ведет коллектив

Родившиеся в Александровке (Азовский район)
Умершие в Балакове
Члены КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС